Mount Johns kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Johns, Östantarktis, berg, 
 Mount Johns, Västantarktis, berg,